Florktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Florktjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Florktjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (12,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn